Juan Valdés puede referirse a:
 La asociación del nombre "Juan" y el apellido "Valdés".
 Juan de Valdés, humanista español del .
 Juan de Valdés Leal, pintor español del .
 Juan Meléndez Valdés, poeta español del .
 Juan Valdez, personaje de ficción para la publicidad del café de Colombia.